Le Tournament of Champions féminin 2022 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2022, qui est un tournoi PSA World Tour Gold avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au . Initialement prévu pour janvier 2022, le tournoi a été reporté à mai 2022 en raison de la Pandémie de Covid-19 et était initialement prévu comme tournoi de la catégorie PSA World Tour Platinum pour les compétitions masculines et féminines. Le tournoi souffre de la proximité des championnats d'Europe par équipes le week-end précédent à Eindhoven et des championnats du monde, 8 jours après au Caire et beaucoup de joueuses européennes sont absentes.

Le tournoi est au format PSA World Tour Gold avec 24 joueuses dont Chan Sin Yuk qui obtient une wild card grâce à sa victoire dans le tournoi challenger qualificatif.

Cette dernière fait honneur à son invitation en l'emportant après avoir sauvé sept balles de match dans le quatrième jeu qu'elle remporte 21-19. En finale, la  mondiale Nouran Gohar l'emporte sur la  américaine Amanda Sobhy.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions masculin de squash 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2022
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en mai 2022